Приходько, Сергей Александрович: Приходько, Сергей Александрович (род. 1962) — советский и российский футболист и тренер.
 Приходько, Сергей Александрович (род. 1994) — украинский футболист.